|}
Die Bahnstrecke Olomouc–Opava východ ist eine eingleisige Hauptbahn („celostátní dráha“) in Tschechien, die ursprünglich von der Mährisch-Schlesischen Centralbahn (MSCB) erbaut und betrieben wurde. Sie verläuft von Olomouc (Olmütz) über Krnov (Jägerndorf) nach Opava (Troppau). Der Betrieb auf der Strecke wurde 1872 eröffnet.

Die Strecke wird im Personenverkehr im Zweistundentakt (Stand 2023) von Schnellzügen (rychlík) der Relation Olomouc – Opava – Ostrava-Svinov befahren. Hinzu kommen zweistündliche Nahverkehrszüge zwischen Rýmařov, Valšov und Opava východ mit einzelnen Verstärkern zwischen Krnov und Opava, sowie ein relativ dichter Vorortverkehr zwischen Olomouc, Hrubá voda und Dětřichov nad Bystřicí.

Literatur 
 Richard Hrček. 130 let tratě Olomouc-Krnov-Opava: 1872–2002. Železniční stanice, Krnov 2002.

Weblinks 

 KBS 310 Olomouc–Opava východ auf zelpage.cz (tschechisch)

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Tschechien